«Первый дома» — новогодний музыкальный фильм, вышедший в эфир на «Первом канале» в ночь с 31 декабря 2006 года на 1 января 2007 года. Главной темой фильма является празднование Нового года. В 2006 году «Первый канал» также показал стране мюзикл «Первый скорый». В ночь на 2011 год был показан на «Пятом канале» вместе с проектом «Первый скорый». Повторно был показан на «Первом канале» 31 декабря 2015 года в 11:25, впервые в формате HD.

Сюжет 

Известные актёры и телеведущие Николай Фоменко и Иван Ургант хотят встретить праздник тихо и спокойно, но, заблудившись, попадают в заколдованный дом, который не выпускает их до тех пор, пока герои не поверят в Новый год, настоящую сказку и чудо, погружаясь в атмосферу популярных фильмов.

Песни 
 Все звёзды — Если с высоты летящий снег увидел ты… (Базовая мелодия: Army Of Lovers — La plage de Saint Tropez)
 Максим Галкин — Кого я вижу? Вот это визит! (Базовая мелодия: Liza Minnelli — Cabaret)
 София Ротару — Дожди (из репертуара Игоря Корнелюка)
 Сосо Павлиашвили — Разговор со счастьем (Песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», оригинальное исполнение: Валерий Золотухин)
 Группа «Фабрика» — Будь со мной (из репертуара Жанны Агузаровой и группы «Браво»)
 Валерий Меладзе — Под снегом (Базовая мелодия: Domenico Modugno — Volare)
 Кристина Орбакайте — Джонни (Базовая мелодия: Vaya Con Dios — Johnny)
 Группа «Любэ» — Губит людей не пиво (Песня из фильма «Не может быть!», оригинальное исполнение: Вячеслав Невинный)
 ВИА Гра — Лей, дождь мечты (Базовая мелодия: The Weather Girls — It's Raining Men)
 Группа «Иванушки International» — Так уж бывает (из репертуара Эдиты Пьехи)
 Людмила Гурченко — Встреч… Ах, сколько было встреч (Базовая мелодия: Astor Piazzolla — Libertango)
 Николай Фоменко — Песня про зайцев (Песня из фильма «Бриллиантовая рука», оригинальное исполнение: Юрий Никулин)
 Жанна Фриске — Одна снежинка (из репертуара Нины Бродской)
 Дуэт «Чай вдвоём» — Может быть и в самом деле… (Базовая мелодия: Juanes — La Camisa Negra)
 Дима Билан и Лариса Долина — Ты мне спой (Базовая мелодия: Eros Ramazzotti & Cher — Più Che Puoi)
 Марат Башаров, Михаил Ефремов, Гоша Куценко — Джентльмены удачи (Мелодия из фильма «Джентльмены удачи»)
 Анжелика Варум — Я горю с тобою рядом (Базовая мелодия: Maywood — Pasadena)
 Филипп Киркоров — Во Вселенной нет Александрин (Базовая мелодия: Claude François — Alexandrie, Alexandra)
 Елена Воробей и Юрий Гальцев — Шахматы (Базовая мелодия: The Shadows — Man of Mystery)
 Виктория Дайнеко — Сто шагов (Базовая мелодия: Браун, Сэм (певица) — Stop!)
 Гарик Сукачёв — Ольга
 Валерия — I Love You Baby (оригинал: Frankie Valli — Can’t Take My Eyes Off You)
 Группа «Корни» — Стой (Базовая мелодия: Riccardo Fogli — Storie Di Tutti I Giorni)

Актёры 
 Родион Нахапетов — таксист
 Борис Смолкин — продавец телевизоров / алкаш / папа дяди Фёдора
 Дмитрий Шевченко — продавец
 София Ротару — певица из телевизора
 Кристина Орбакайте — певица в кабаке
 Вячеслав Разбегаев — Джонни, мужчина из кабака
 Людмила Иванова — Шура, общественница
 Людмила Гурченко — камео
 Иван Ургант — камео
 Жанна Фриске — певица Жанна с лыжами (аллюзия на маму дяди Фёдора из мультфильма «Зима в Простоквашино»)
 Гарик Сукачёв — геолог
 Валерий Меладзе — певец / мафиози
 Татьяна Арно — девушка мафиози
 Михаил Вассербаум — мафиози-картёжник
 Максим Галкин — конферансье
 Михаил Светин — Фома Остапыч Брыль
 Эммануил Виторган — Виктор Петрович Ковров
 Вера Алентова — Катерина Александровна Тихомирова
 Владимир Меньшов — Георгий Иванович (Гоша)
 Юлия Меньшова — Александра Тихомирова, дочь Катерины
 Светлана Немоляева — жена Гуськова
 Анжелика Варум — певица на площади
 Нина Гребешкова — Надежда Ивановна Горбункова
 Филипп Киркоров — мушкетёр
 Анна Самохина — королева Александрина
 Алексей Федькин — герцог
 Наталья Терехова — прислуга Александрины
 Андрей Григорьев-Апполонов — Шурик
 Карина Разумовская — Лида, студентка / жена геолога
 Кирилл Андреев — Дуб, студент со скрытой рацией
 Олег Яковлев — суеверный студент-картёжник
 Екатерина Стриженова — Катя, прохожая (аллюзия на прохожую из фильма «Джентльмены удачи»)
 Станислав Концевич — картёжник / герцог
 Сосо Павлиашвили — посол (аллюзия на Жоржа Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)
 ВИА Гра — пираты из игры «Морской бой»
 Юрий Гальцев — милиционер / Аркадий, возлюбленный Паши
 Елена Воробей — напарница милиционера / Паша Строганова
 Ян Цапник — Дима Семицветов / алкаш / дядя Фёдор
 Виктор Бычков — продавец сигарет / алкаш / почтальон Печкин
 Николай Расторгуев — продавец пива
 Виктор Смирнов — Борис Львович, хозяин пивной (аллюзия на директора пивной из фильма «Берегись автомобиля») / Борис Савельевич, метрдотель в ресторане «Плакучая ива»
 Андрей Ургант — профессор
 Семен Фурман — Дед Мороз
 Егор Дружинин — пьяница / Жорж, секретарь Людмилы Гурченко
 Дмитрий Нагиев — прислуга / старик / Павел Задов / Зинаида, мачеха Павла / Василий, отец Павла
 Михаил Ефремов — Фёдор Петрович Ермаков («Косой»)
 Гоша Куценко — Гаврила Петрович Шереметьев («Хмырь»)
 Марат Башаров — Сан Саныч Белый («Доцент») / Василий Алибабаевич
 Игорь Лифанов — Владимир Николаевич Славин
 Владимир Космидайло — придворный
 Александр Карпухов — милиционер, поймавший пьяницу
 Анна Лутцева — пассажирка самолёта со звёздами шоу-бизнеса / девушка Джонни
 Виктория Дайнеко — певица в зимнем саду
 Джулиано Ди Капуа — фотограф

См. также 
 Новогодняя ночь на Первом канале

Примечания 

Фильмы России 2006 года
Телефильмы 2006 года
Фильмы Первого канала
Новогодние телефильмы России
Фильмы-мюзиклы России